Külbs ist der Familienname von:

 Christian Külbs (1914–1981), deutscher Politiker
 Franz Külbs (1875–1964), deutscher Mediziner (Internist, Kardiologe)
 Jasmin Külbs (* 1991), deutsche Judoka